KDR est un code qui peut désigner :
 , un aéroport à Kandrian, dans la province de Papouasie-Nouvelle-Guinée de la Nouvelle-Bretagne occidentale, selon le code IATA des aéroports.

kdr est un code qui peut désigner :
 karaïm, une langue turcique avec des influences hébraïques, selon les codes de langues ISO 639-3 et IETF.

kdr est un sigle qui peut désigner :
 , un terme utilisé pour désigner des cas de résistance aux insecticides à base de diphényléthane (par exemple, le DDT) et de pyréthrinoïdes chez les insectes et autres arthropodes.

Voir aussi 
 KDR 444 (norvégien "kortdistanseradio", suédois "kortdistansradio", "radio à courte distance"), un service de radio opérant dans la bande UHF : 444 MHz, en Suède et en Norvège

Code IATA des aéroports